Rarities – un album dei The Beatles
Rarities – una raccolta dei Black 'N Blue
Rarities – una raccolta di Emilíana Torrini
Rarities – una raccolta del duo Indigo Girls
Rarities – una raccolta dei Museo Rosenbach
Rarities – un album dei The Presidents of the United States of America
Rarities – una raccolta dei Ratt
Rarities – una raccolta del duo Roxette
Rarities – una raccolta degli Skiantos
Rarities – una raccolta dei Tre Allegri Ragazzi Morti
 Rarities – raccolta di Andrea Bocelli del 2018